Bungkal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bungkal, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Bungkal, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar